

Накратко 
За участие на СП 1962 в Чили се записват 56 отбора, сред тях:

 29 отбора от Европа, където Кипър все още се брои за отбор от зона „Азия“
 9 отбора от Южна Америка
 7 отбора от Северна и Централна Америка
 7 отбора от Африка
 4 отбора от Азия (2 от Близкия и 2 от Далечния изток)

От Окенания отново няма подадена молба за участие. 56 отбора означава нов рекорд по брой участници. Настоящият шампион  и домакините от  се класират директно за финалите, така че останалите 54 отбора се борят за 14 свободни места. Преди началото на квалификациите 5 отбора се оттеглят от участие, поради което общо 49 отбора се включват в квалификациите.

16-те отбора във финалната места са разпределени, както следва:

Нито един отбор от Азия и Африка не се класира за финалната фаза на световното първенство.

Европа 

21 от 27-те европейски отбора се борят за 7 директни места на световното първенство. Останалите шест, от които един се оттегля от участие преди началото на квалификациите, играят за възможността да спечелят допълнително три места, играейки срещу три африкански и азиатски отбора. В такъв случай Европа има възможността, която в крайна сметка и се получава, да изпрати 10 отбора на световното първенство.

21-те отбора са разпределени в седем групи с по три отбора. Победителите от всяка група се класират за финалите. При равенство в точките не се гледа головата разлика, а се определя бараж на неутрален терен. С късното класиране на Уелс за пръв и последен път всички британски отбори се класират за едно световно първенство.

Шестте останалит отбора играят в три групи с по два отбора. Победителите от всяка група се срещат с един азиатски или африкански отбор.

Интересен факт: Най-добре представилите се два европейски отбора на последното световно първенство,  и , не успяват да се класират за настоящите финали.

Група 1 

Резултати:

Група 2 

Резултати:

Група 3 

Резултати:

Група 4 
Срещата Нидерландия – ГДР не се състои заради решението на нидерландското правителство да не издаде разрешение за влизане на футболистите на ГДР. Тъй като изходът от срещата няма да има влияние върху крайното класиране, тя не се преиграва.

Резултати:

Група 5 

Резултати:

Група 6 

Резултати:

Група 7 
След оттеглянето на Румъния Италия се изправя за място на финалите на светоното първенство срещу победителя от близкоизточната група (Израел).

Група 8 

Резултати:

Група 9 
Австрия се оттегля от участие преди началото на квалификациите. Испания успява да надделее над Уелс и се среща впоследствие срещу победителия от африканската група (Мароко) за място във финалната фаза.

Резултати:

Група 10 
Исландия се оттегля от участие преди началото на квалификациите. Югославия успява да надделее над Полша и се среща впоследствие срещу победителия от азиатската група (Република Корея) за място във финалната фаза.

Резултати:

Азия 

Само четири азиатски отбора, два от Близкия Изток и два от Далечния Изток, завяват участие за тези квалификации. С цел избягване на политическо мотивирани бойкоти и намаляване на разстоянието за пътуване между страните, отборите на Израел и Кипър (страната не е вражески настроена към Израел) съставят близкоизточната квалификационна група. Останалите два отбора от Далечния Изток, Южна Корея и Япония, се срещат в срещи при разменено домакинство. Южна Корея надделява с две победи, но губи последвалия дуел срещу Югославия (победител от Група 10 от Зона Европа).

Предварителен кръг 
Резултати:

Плейоф – Европа / Далечен Изток 
Резултати:

Близък Изток 

За тази група не се предвижда директно място на финалите, тъй като победителят от нея трябва да преодолее и представеител на Зона Европа. Поради политически причини (целта им е избягване на бойокоти покрай конфликта между арабските държави и Израел) и донякъде поради географската им близост, отборите на Израел, Кипър и Етиопия съставят близкоизточна квалификационна група, съставена от два азиатски и един африкански представител. Трите отбора играят по системата на преките елиминации. Първо двата азиатски отбора, Израел и Кипър, играят един срещу друг. Израел успява да надделее, както и срещу следващия си противник – Етиопия. В дуела за единственото място на финалната фаза обаче израелския отбор загуби срещу победителя от Група 7 на Зона Европа, Италия.

Предварителен кръг/Близък Изток-Финал 
Резултати:

Предварителен кръг

Финал

Плейоф – Европа / Близък Изток 
Резултати:

Африка 

Както при близкоизточната квалификационна група, и Зона Африка няма директно място във финалната фаза на световното първенство, поради което победителят среща победителят Група 9 от Зона Европа. Общо седем африкански национални отбора се записват за участие, като отборът на Етиопия играе в близкоизточната квалификационна група. Двата отбора от Подгрупа 1, Обединената Арабска Република и Судан, се оттеглят още преди началото на квалификационна фаза, поради което победителят от Зона Африка се определя от срещата между победителите в Подгрупи 2 и 3. Във всяка група отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ при разменено домакинство, а при равенство в точките, се играе бараж на неутрален терен. В крайна сметка отборът на Мароко победжава Гана, но впоследствие губи в решителната среща срещу европейския представител Испания.

Предварителен кръг/Африка-Финал 
Резултати:

Подгрупа 1

Подгрупа 2

* Мароко печели след хвърляне на монета.

Подгрупа 3

Финал

Плейоф – Европа / Африка 
Резултати:

Южна Америка 

Тъй като Бразилия се класира за финалите като настоящ световен шампион, а Чили – като домакин, останалите седем южноамерикански отбора се борят за три директни места. Шест от отборите играят в три групи всяка с по два отбора, докато  като седми представител на Южна Америка се среща с победителя от Зона „Северна и Централна Америка“.

Група 1 
Резултати:

Група 2 
Резултати:

Група 3 
Резултати:

Група 4

Северна и Централна Америка 

Седем северно- и централноамерикански отбора се боря за участие на световното първенство. Въпреки това никой представител от тази зона не се класира директно, а трябва да срещне победителя от група 4 на зона „Южна Америка“. Отборите започват в предварителен кръг, където са разделени в две групи по два отбора и една група с три отбора, които играят на разменено гостуване. Победителите от трите групи играят впоследствие във финалния кръг на принципа „всеки срещу всеки“ при разменено гостуване. Победителят от този финален кръг (Мексико) след това играе срещу Парагвай като представител на Южна Америка. Мексико успява да надделее над южноамериканския си противник и се класира за световното първенство.

Предварителен кръг 
Резултати:

Група 1

Група 2

Група 3

Финален кръг 
Резултати:

Плейоф – Южна Америка / Северна и Централна Америка 
Резултати:

Външни препратки 
 RSSSF – Квалификации за СП 1962

Световно първенство по футбол 1962